L'État espagnol peut désigner :
 l'État (gouvernement) dirigeant l'Espagne, aussi bien actuellement que par le passé ;
 le régime politique dirigé par Francisco Franco.